Király István (?–1726) orvos és tanár
Király István (1921–1989) irodalomtörténész
Király István (1952) filozófus
Király István (1952) az East együttes dobosa
Király István (?) vágó
Király István (?) romániai magyar rendező
Király István (?) kick-box edző (Király Team)

Hasonló nevűek
 Káli Király István (1947–) romániai magyar író, kiadó